Чилапа де Алварез има више значења:

 Општина Чилапа де Алварез (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Чилапа де Алварез (Чилапа де Алварез, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чилапа де Алварез, Сересо (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику